Bajo puede referirse a:

Dimensiones 

 «Bajo», de poca altura (geometría), lo contrario de alto.
 «Bajo», sinónimo de profundo.

Geografía 

Bajo (Patillas), localidad en Puerto Rico.

Música 

 Bajo (armonía musical), línea melódica más grave de una pieza musical, determina la inversión de un acorde.
 Bajo cifrado, un sistema de cifrado musical.
 Bajo continuo, una técnica de composición y ejecución característica del periodo barroco.
 Bajo de Alberti, tipo particular de acompañamiento en música, usado con frecuencia en el clasicismo; debe su nombre a Domenico Alberti.
 Bajo (voz), cantante cuyo rango de voz es más grave.

Instrumentos musicales 

 Bajo eléctrico, instrumento musical eléctrico de cuerdas.
 Bajo de doce cuerdas triples, tipo especial de bajo eléctrico construido a partir de un modelo convencional de cuatro cuerdas.
 Bajo acústico, instrumento musical acústico de cuerdas.
 Bajo sin trastes, bajo eléctrico o acústico construido a la manera tradicional cuyo diapasón, sin embargo, no cuenta con los trastes característicos de este tipo de instrumentos.
 Bajo de rango extendido, todo aquel instrumento que cuenta con un número de cuerdas superior a las cuatro empleadas usualmente en la construcción de bajos eléctricos.
 Bajo sexto, instrumento musical de cuerda pulsada, utilizado comúnmente en la música popular del norte de México.
 Contrabajo, instrumento musical acústico clásico.

Voz 

 Bajo (voz), cantante con la voz más grave.
 Bajo-barítono, la voz intermedia entre la de tenor y la de bajo, caracterizada por agudos brillantes pese a un color oscuro (grave).

Publicaciones musicales 

 Bajo (EP), EP del productor noruego de complextro Aleksander Vinter, publicado bajo el alias de Blanco.

Miscelánea 

 Bajo (relieve terrestre), masa de agua que tiene poca profundidad.

Enlaces externos 

 

ca:Baix